SBF Collectio Maior (Большое собрание Studium Biblicum Franciscanum) - книжная серия, издаваемая с 1941 года францисканским научно-исследовательским институтом  "Studium Biblicum Franciscanum", находящимся в Иерусалиме, Израиль.  Каждый том содержит заключительный доклад об осуществлении конкретных археологических научно-исследовательских мероприятий, произведенных институтом, находящимся под патронажем францисканской провинции Кустодия Святой Земли. Некоторые тома содержат статьи разных авторов, посвященные вопросам лингвистики, святоотеческого наследия и историографии Святой Земли.

См. также 
 SBF Collectio Minor

Ссылки

 Каталог серии 

Католицизм в Израиле
Францисканцы (орден)
Книги по археологии
Книжные серии